Steinerskirchen ist der Ortsname von

 Steinerskirchen (Hohenwart), Ortsteil des Marktes Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Steinerskirchen (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern